

Населені пункти та їхні частини

 Єлене — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Єлене — село в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Єлене — осада в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки